Mierlo ist der Familienname folgender Personen:

 Godfried van Mierlo (1518–1587), niederländischer Bischof
 Hans van Mierlo (1931–2010), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Geldrop-Mierlo, Gemeinde in den Niederlanden